Tetuán kan syfta på följande platser:

Marocko 

 Tétouan, ort, Tanger-Tétouan,

Spanien 

 Tetuán de las Victorias, del av en befolkad plats, Madrid, Provincia de Madrid, 

Robotskapade Marockoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar